MTP – Międzynarodowe Targi Poznańskie
 MTP – Międzynarodowe Targi Polska 
 MTP – Centrum Konferencyjno-Kongresowe MTP w Poznaniu
 Multi-Terrain Pattern – kamuflaż Brytyjskich Sił Zbrojnych
 mikrosomalne białko transportujące trójglicerydy (ang. microsomal triglyceride transfer protein)
 Message Transfer Part
 Media Transfer Protocol (MTP) - protokół opracowany przez firmę Microsoft do obsługi zgodnych urządzeń USB i synchronizowania ich cyfrowych treści multimedialnych. Ułatwia przesyłanie plików multimedialnych i powiązanych metadanych między urządzeniami.

Przypisy